Андре́й Кома́тович (Andrej Komatovič), известный под псевдонимом Andy Blueman — музыкальный продюсер и композитор, пишущий треки в стиле аплифтинг транс, его нововведение в этот стиль составило включение в композицию элементов классической музыки и оркестра.

Биография / Карьера 
Андрей Коматович родился 4 сентября 1982 года в Словении. Впервые открыл для себя мир транс музыки в 1997 году, когда купил CD называющийся Dream Dance. После этого его интерес к трансу очень сильно возрос. В начале 2001 года Энди начал первые пробы в роли продюсера.

Энди пробовал себя в различных направлениях музыки, таких как : Ambient, Chill Out, Film music, Melodic, Progressive Trance. Но сейчас Энди целиком и полностью посвятил себя аплифтинг-трансу.

2007 год стал переломным в карьере Энди Блюмана. Он вступил в ряды нового, молодого лейбла — Perceptive Recordings, первым синглом которого стала композиция Nyctalopia — первый официальный релиз Энди Блюмана. Второй релиз Time To Rest включал в себя ставший популярным ремикс Даниеля Канди, а оригинальная композиция (в специальной «гитарной» версии) попала в 2008 году в ежегодную компиляцию Армина ван Бюрена A State of Trance.

Начало 2009 года ознаменовалось выпуском первого EP Sea Tides. Помимо трех оригинальных композиций (Sea Tides, Neverland и Everlasting) в этот мини-альбом были включены их переработки, заключающиеся в ещё большей энергичности и мелодичности. В течение года Энди выпустил несколько успешных ремиксов на разных артистов, а также одну, не менее успешную, совместную работу с Reconceal «The World To Come». Наиболее успешным был признан ремикс на трек Robert’а Nickson’а — «Circles», который сумел попасть (опять же в специальной «гитарной» версии) в ежегодную компиляцию Армина ван Бюрена «A State Of Trance». Чуть позже Энди выпускает полностью переработанную версию трека Армина ван Бюрена «Tuvan», выпущенную под псевдонимом «Gaia». С этого момента Энди, в среде поклонников жанра аплифтинг-транса, считается «богом аплифта» наряду с Даниэлем Канди и другими успешными ремиксерами и продюсерами.

Конец 2009 г. и начало 2010 г. ознаменовались выпуском 2-х ремиксов (Adam Nickey — In Motion и Nery — Redawn) которые были плохо приняты в среде трансеров, так как в них отсутствовала знаменитая «блюменовская» энергичность, мелодичность и насыщенность трека. Но чуть позже Энди реабилитируется выпустив великолепный ремикс на трек норвежского продюсера Afternova «Serenity». Сингл включал в себя также специальную оркестровую версию ремикса Энди Блюмана. Также, чуть позже, был выпущен ремикс на трек «Motionchild & Will Holland feat Tiff Lacey — Arctic Kiss». Ремикс уникален тем что это первая работа Энди с вокалом, получилось впрочем стандартно — энергия, мелодия, бешено-красивый ритм, волшебные переливы и великолепный вокал Тифф Лэйси в «брейк-дауне», одной из лучших транс-вокалисток. Также в сингл была включена инструментальная версия ремикса.
В настоящее время Энди выпустил свой пятый по счету релиз — «Florescence». Сингл вышел 19 июля на «родном» для Энди лейбле «Perceptive Recordings». Так же он попал в ротацию шоу A State Of Trance.

Дискография

EP 
 Andy Blueman — Sea Tides EP (2009) [Perceptive Recordings / PR015]
 Sea Tides (Original Mix)
 Neverland (Original Mix)
 Everlasting (Original Mix)
 Sea Tides (Energetic Mix)
 Neverland (Energetic Mix)
 Everlasting (Emotional Mix)

Синглы 
 Andy Blueman — Nyctalopia (2007) [Perceptive Recordings / PR001]
 Nyctalopia (Original Mix)
 Nyctalopia (Club Mix)
 Nyctalopia (Onova Remix)
 Nyctalopia (Will B Remix)
 Andy Blueman — Time To Rest (2008) [Perceptive Recordings / PR002]
 Time To Rest (Original Mix)
 Time To Rest (Mystery Islands Remix)
 Time To Rest (Extended Mix)
 Time To Rest (Daniel Kandi Bangin' Mix)
 Reconceal & Andy Blueman — The World To Come (2009) [Perceptive Recordings / PR020]
 The World To Come (Reconceal Mix)
 The World To Come (Andy Blueman Mix)
 The World To Come (Onova Remix)
 The World To Come (Alex Pich Remix)
 Andy Blueman — Florescence (2010) [Perceptive Recordings / PR030]
 Florescence (Original Mix)
 Florescence (Intro Mix)
 Florescence (Epic Mix)
 Florescence (Emotional Mix)
 Andy Blueman — Time To Rest 2011 (2011) [Perceptive Recordings / PR002R]
 Time To Rest 2011 (Original Mix)
 Time To Rest 2011 (Karl G Remix)
 Time To Rest 2011 (JPS Remix)
 Andy Blueman — Away From The Sun (2011) [TBA]
 Away From The Sun (Original Mix)
 Away From The Sun (Intro Mix)

Ремиксы 
 Robert Nickson — Circles (Andy Blueman Remix) (2009) [A State Of Trance / Armada Music]
 Waterspark — Lego (Andy Blueman Remix) (2009) [Nu-Depth Recordings]
 Ferry Tayle & Static Blue — L’Acrobat (Andy Blueman Remix)(2009) [Enhanced Recordings]
 Armin van Buuren pres. Gaia — Tuvan (Andy Blueman Remix) (2009) [Armind]
 Adam Nickey — In Motion (Andy Blueman Remix) (2009) [Anjunabeats]
 Nery — Redawn (Andy Blueman Remix) (2010) [Blue Soho Recordings]
 Afternova — Serenity (Andy Blueman Remix / Andy Blueman Orchestral Mix) (2010) [Abora Recordings]
 Motionchild & Will Holland feat. Tiff Lacey — Arctic Kiss (Andy Blueman Remix / Andy Blueman Instrumental Remix) (2010) [Enhanced Recordings]
 DNS Project feat. Johanna — Timestep (Andy Blueman Vocal Mix / Andy Blueman Dub Mix) (2010) [AVA Blue / Armada Music]
 Neal Scarborough — Kanya (Andy Blueman Remix) (2010) [Subculture / Armada Music]
 SoundLift — Horizonte (Andy Blueman Remix / Andy Blueman Intro Mix) (2010) [Blue Soho Recordings]

Невыпущенный материал / Неизданные официально

Ремиксы 
 Chicane — Offshore (Andy B 2005 Remix)
 Enya — Smaointe (Andy B Remix)
 Insigma — Open Your Eyes (Andy B 2003 Remix)
 Airbase — Roots (Andy Blueman Remix) (2008)

Композиции и альбом 
 Andy Blueman vs. RAVE-n — Untitled
 Andy Blueman — Oceans Of Life
 Andy Blueman — Snowflakes
 Andy Blueman — Stargate
 Andy Blueman — Angels Of Heaven
 Andy Blueman — Riding Through The Morning Mist
Trance Album
 Andy Blueman — For Always (intro) [1:34]
 Andy Blueman — Solar System [7:49]
 Andy Blueman — Beat of Our Hearts [8:50]
 Andy Blueman — Reflections [5:39]
 Andy Blueman vs. Proximus — Cydonia [6:41]
 Andy Blueman — Underwater Moment (Break) [3:20]
 Andy Blueman — Porque Pas [7:27]
 Andy Blueman — Cloudland [5:44]
 Andy Blueman — Beyond Clouds [5:21]
 Andy Blueman — Imagination [10:12]
 Andy Blueman — Moment Of Your Life [8:32]
 Andy Blueman — Underwater Symphony (Outro) [3:20]

Ссылки 
 
 Музыкальный лейбл Perceptive Recordings
 Дискография Энди Блюмана на Discogs

Музыканты Словении
Композиторы по алфавиту
Коллективы и музыканты в стиле транс
Родившиеся в Словении
Ремиксеры